Die Bezirksliga Rostock 1978/79 war die 27. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Rostock durchgeführten Bezirksliga Rostock. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Rostock und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

In den Finalspielen um die Bezirksmeisterschaft standen sich der Vorjahresabsteiger aus der DDR-Liga die BSG Rotes Banner Trinwillershagen als Sieger der Ost-Staffel und die BSG Motor Warnowwerft Warnemünde als Sieger der West-Staffel gegenüber. Nach einem 2:3 in Trinwillershagen, sicherte sich Warnemünde mit einem 3:1-Heimsieg ihren vierten Bezirksmeistertitel und stiegen nach sechs Jahren wieder in die übergeordnete DDR-Liga auf.

Nachdem es mit Motor Wolgast und dem Vorjahresmeister Motor Stralsund zwei Absteiger aus der DDR-Liga gab, musste ein fünfter Absteiger aus der Bezirksliga ermittelt werden. In den notwendigen Entscheidungsspielen der beiden Tabellenzehnten setzte sich der Westvertreter Traktor Rerik mit zwei Siegen gegen den Ostvertreter Einheit Gützkow durch. Weitere Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren aus dem Osten Vorjahresaufsteiger Traktor Semlow und Lokomotive Stralsund nach vier Jahren sowie nach achtjähriger Zugehörigkeit Traktor Satow und vier Spielzeiten die HSG Uni Rostock aus dem Westen. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison zwei Staffelsieger der Bezirksklasse und die Zweiten der Staffel 1 und 2 in die Bezirksliga auf. Dies waren die Bezirksliganeulinge Medizin Graal-Müritz (Staffel 3) und Traktor Klütz (Staffel 4). Da die Zweitvertretungen von Motor Wolgast und Lokomotive Bergen als Sieger der Staffeln 1 und 2 nicht aufstiegsberechtigt waren, gingen die freien Plätze an Vorjahresabsteiger Vorwärts Zinnowitz und Vorwärts Binz als weiterer Bezirksliganeuling. Durch die Eingliederung der Zweitvertretung von Hansa Rostock zur Folgesaison aus der Nachwuchsoberliga, gab es eine Aufstockung der West-Staffel auf 13 Mannschaften.


Staffel Ost

Abschlusstabelle 

 Namensänderung vor der Saison
 Fusion von BSG Motor Gützkow und BSG Traktor Gützkow ↔ BSG Einheit Gützkow

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Staffel West

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Endspiele um die Bezirksmeisterschaft 
Die beiden Staffelsieger ermittelten in Hin- und Rückspiel den Bezirksmeister. Das Hinspiel fand am Samstag, den 2. Juni 1979 auf dem Sportplatz am Alten Park von Trinwillershagen und das Rückspiel am Sonntag, den 10. Juni 1978 auf der Friedrich-Ludwig-Jahn-Kampfbahn von Warnemünde statt.

|}

Entscheidungsspiele um den Bezirksligaabstieg 
Der fünfte Absteiger wurde durch die beiden Tabellenzehnten in Hin- und Rückspiel ermittelt. Das Hinspiel fand am Samstag, den 2. Juni 1979 im Gützkower Jahnstation und das Rückspiel eine Woche später am Samstag, den 9. Juni 1979 auf dem Sportplatz an der Steilküste von Rerik statt.

|}

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

1978
Fußballsaison 1978/79